

Archeologia
 Tiermes  – città celtiberica e romana e sito archeologico della Spagna

Geografia

 Termes  – comune francese soppresso delle Ardenne
 Termes  – comune francese dell'Aude
 Termes  – comune francese del Lozère